Fring (VoIP), VoIP-oplossing
 Fring (Norfolk), plaats in Engeland